

Фамилия 
 Федор, Николас — венесуэльский футболист, нападающий испанского «Хетафе». Игрок национальной сборной Венесуэлы.
 Федор, Павел Степанович — педагог, писатель, литературовед, деятель русофильского направления Закарпатья.
 Феодор Ярунович — новгородский боярин и воевода XIII века.

См. также 
 Федора (значения)
 Фёдор (значения)